Kondracki ist ein polnischer Familienname, Namensträger sind:
 Jerzy Kondracki (1908–1998), polnischer Geograph und Geomorphologe
 Michał Kondracki (1902–1984), polnischer Komponist und Musikkritiker